

Codici 
 SVU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Severoural'sk (Russia)

Televisione 
Law & Order - Unità vittime speciali (Law & Order: Special Victims Unit), nota anche come Law & Order: SVU

Armi 
SVU Dragunov – versione bullpup del fucile di precisione SVD Dragunov